CBSA steht als Abkürzung für:

 Canada Border Services Agency, kanadische Grenzschutz- und Zollbehörde
 Canadian Billiards & Snooker Association, kanadischer Sportverband für Snooker und English Billiards
 Cervecería Bucanero S.A., kubanische Brauerei
 Continental Billiards & Snooker Association, ehemaliger europäischer Sportverband für Snooker und English Billiards
 Core Based Statistical Area in den Vereinigten Staaten

Abkürzung